Tiedemann kan som auktorsförkortning betyda:

 Franz Tiedemann
 Friedrich Tiedemann

Robotskapade auktorsförkortningar